Varnum kan avse:

Värmland
Varnums socken, Värmland – socken i Ölme härad
Varnums landskommun, Värmland – en tidigare kommun i Värmlands län (1862–1951)
Varnums församling, Karlstads stift – en tidigare församling i Karlstads stift (–1960)

Västergötland
Varnums socken, Västergötland – socken i Ås härad
Varnums landskommun, Västergötland – en tidigare kommun i dåvarande Älvsborgs län
Varnums församling, Skara stift – en tidigare församling i Skara stift
Varnums kyrka – i Skara stift
 Varnums distrikt – ett distrikt i Ulricehamns kommun och Västra Götalands län